Peregrine – album dei The Appleseed Cast del 2006
 Peregrine – casa di produzione e distribuzione cinematografica
 Peregrine – variante del nome proprio Pellegrino